Стояново — название населённых пунктов:

Болгария 
 Стояново — село в Кырджалийской области.
 Стояново — село в Монтанской области.

Россия 
 Стояново — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Стояново — деревня в Молоковском районе Тверской области, Молоковское сельское поселение.
 Стояново — деревня в Молоковском районе Тверской области, Обросовское сельское поселение.
 Стояново — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Стояново — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Стояново — село в Одоевском районе Тульской области.
 Стояново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Стояново — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Стояново — село в Захарьевском районе Одесской области.

См. также 
 Захари-Стояново
 Ближнее Стояново
 Стоянов